Estación de Concepción puede referirse a: 

 Estación Concepción, estación central de la ciudad chilena de Concepción. Parte actual del servicio Biotren, Corto Laja y del ramal Rucapequén - Concepción.
 Estación Central de Concepción, antigua estación central de la ciudad chilena deConcepción.
 Estación La Concepción, llamada en sus inicios Concepción, estación de trenes ubicada en la ciudad chilena de Villa Alemana, parte del servicio Tren Limache-Puerto.